Steenberg bezeichnet:

 Ganggrab Steenberg, ein neolithisches Ganggrab im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen
 eines der Großsteingräber bei Spahn im Landkreis Emsland in Niedersachsen

Steenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Junius Optatus Steenberg (1812–1872), dänischer Missionar und Hochschulleiter
 Per Steenberg (1870–1947), norwegischer Organist und Komponist
 Sven Steenberg (1905–1994), deutsch-baltischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Jurist

Siehe auch:
 Stenberg
 Steenbergen
 Steinberg